Lisna kost
 Fibula (nakit)